Кубок Узбекистана по футболу 2000/2001 годов — футбольный турнир, в котором участвовали 39 профессиональных клубов.

Проводился по групповой системе с предварительного раунда и по системе с выбыванием, начиная с 1/8 финала. Финальный матч состоялся 4 августа 2001 года на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте между ферганским «Нефтчи» и ташкентским «Пахтакором». Обладателем Кубка в 4-й раз стал «Пахтакор».

Предварительный раунд 
11—18 октября 2000 года.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Турнирная сетка

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Федерация футбола Узбекистана
 Профессиональная футбольная лига Узбекистана
 

Узбекистан
Спорт в Узбекистане в 2000 году
Узбекистан
Спорт в Узбекистане в 2001 году
2000/2001